NRN steht für:
 Flughafen Niederrhein (IATA-Code)

nrn steht für:
 Norn (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache auf den Shetlands und auf Orkney

Nrn. ist:
 die Abkürzung für das deutsche Wort Nummern (Sg. Nummer)

Abkürzung